KVA kan syfta på: 
 KVA – en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället, se Kungliga Vetenskapsakademien 
 KVA – en institution med eller omhändertagande uppgifter där personer dömda till fängelsestraff sitter berövade sin frihet, se Kriminalvårdsanstalt
 KVA – en justering av priset på ett finansiellt derivat för att avspegla framtida kapitalkostnader, se Capital valuation adjustment
 KVA – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Kavala, Grekland, se Kavala Airport
 kVA – måttenheten för skenbar effekt eller kapacitet i växelströmskretsar, se kilovoltampere